Donje Sokolovo peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Donje Sokolovo, un village situé dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Donje Sokolovo, un village situé dans la municipalité de Ribnik et dans la République serbe de Bosnie.